Katossaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Katossaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (0 ha)
2. Katossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 27,29),  (0 ha)
3. Katossaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (2 ha)
4. Katossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,91, long 27,03),  (2 ha)
5. Katossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,19, long 26,67),  (6 ha)
6. Katossaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 28,63),  (15 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar